Das Jüdische Bildungszentrum Chabad Lubawitsch Berlin wurde 2007 in Berlin-Wilmersdorf, Deutschland eröffnet, und bietet Dienstleistungen für alle Altersgruppen an. Yehuda Teichtal, Gemeinderabbiner der Jüdischen Gemeinde zu Berlin, leitet das Jüdische Bildungszentrum.

Zum Jüdischen Bildungszentrum gehört eine traditionelle Synagoge mit 250 Plätzen, ein jüdisches Ritualbad (Mikwe), ein koscheres Restaurant, eine Jeschiwa (Rabbinerausbildungsprogramm), Seminarräume, außerdem gibt es einen Festsaal, eine Bibliothek, eine Jugendlounge und einen Judaica-Laden. Es ist das größte jüdische Bildungszentrum in Europa und eine Begegnungsstätte verschiedener Kulturen.

Name 
Chabad steht für die drei hebräischen Wörter Chachma, Bina und Daat: für Weisheit, Verstand und Wissen. Lubawitsch ist der Name einer Kleinstadt in Weißrussland. Im 18. Jahrhundert war die Philosophie Chabad von Rabbiner Schneur Zalman im karpatischen Liadi begründet worden. Seit Rabbiner Schneurs Tod setzen Rabbiner aus Lubawitsch in fünf Generationen sein Werk fort. Es entstand ein Netzwerk aus pädagogischen, traditionellen und sozialen Einrichtungen. Mit Rabbiner Menachem Mendel Schneerson wurde Chabad Lubawitsch weltweit aktiv.

Tätigkeit 

Das Chabad veranstaltet Seminare und Workshops zu jüdischen Themen für die Öffentlichkeit. 
Es wurden eine traditionelle jüdische Schule und ein Kindergarten eröffnet, welche staatlich anerkannt sind. Es gibt außerdem Programme, bei denen junge Menschen mehr über ihre jüdischen Wurzeln erfahren können. Das Zentrum hat eine Initiative gegründet, welche bedürftigen Menschen Hilfestellung anbietet. Als orthodoxe jüdische Organisation unterstützt das Chabad die Förderung jüdischer Tradition unter seinen Gemeindemitgliedern.

Chabad ist in Berlin nicht nur durch das Jüdische Bildungszentrum vertreten, sondern auch durch das Chabad Studentenzentrum in Wilmersdorf, den Chabad am Alexanderplatz, die Jüdische Traditionsschule in Spandau und den Jüdischen Kindergarten Gan Israel in Spandau und in Wilmersdorf.

Im Juni 2018 hat Chabad mit den Bauarbeiten für den Pears Jüdischer Campus begonnen, welcher als Plattform für Bildung und Freizeit dienen wird.

Am 2. Dezember 2018 hat das Jüdische Bildungszentrum eine öffentliche Zeremonie zur Entzündung der ersten Chanukka-Kerze gemeinsam mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier organisiert. Die Veranstaltung fand auf dem Pariser Platz vor dem Brandenburger Tor in Anwesenheit von hochrangigen Politikern und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens statt, wie zum Beispiel dem Regierenden Bürgermeister Michael Müller, der Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau, dem amerikanischen Botschafter Richard Grenell, dem Präsidenten des Zentralrates der Juden Deutschland Josef Schuster sowie dem Vorsitzenden der Jüdischen Gemeinde zu Berlin Gideon Joffe.

Angegliederte Institutionen 

 Das Chabad Zentrum am Alexanderplatz besteht seit 2011. Aufgrund seiner zentralen Lage wird dieses Zentrum von Touristen aus Israel, den USA und anderen Ländern aufgesucht. Das Zentrum bietet Schabbat-Gottesdienste an und dient auch als ein Platz zum Lernen. Die vorherrschende Sprache dort ist Hebräisch, aber Besucher sprechen auch Englisch, Deutsch, Französisch und Russisch.
 Das Chabad Jüdische Studentenzentrum ist auf Berliner Studenten ausgerichtet und bietet Bildungsprogramme, Freizeitaktivitäten und Unterhaltung für junge Leute an.

Weblinks

Einzelnachweise 

Klassizistisches Bauwerk in Berlin
Jüdische Organisation (Deutschland)
Berlin-Wilmersdorf
Gegründet 2007
Jüdische Bildungseinrichtung in Berlin